Rosetta (pel·lícula) de Jean-Pierre i Luc Dardenne (Bèlgica)
 Rosetta (sonda), sonda espacial per a l'exploració del cometa 67P/Txuriúmov-Herassimenko
 Rosetta@home, projecte de computació distribuïda per a l'anàlisi de proteïnes 
 Pedra de Rosetta, inscripció escrita en grec antic, egipci demòtic i egipci jeroglífic, clau en el desxiframent de l'escriptura jeroglífica 
 Toponímia: 
 Rosetta (Egipte), nom anglès de la ciutat egípcia de Rashid, enclavament portuari egipci al nord-est d'Alexandria 
 Rosetta (riu), branca del Nil en el seu delta; vegeu